Yoshihiro Nakano (Akune, Kagoshima, 24 de fevereiro de 1993) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Yoshihiro Nakano começou a carreira no Kawasaki Frontale, em 2015. 

Naturais de Akune
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai